Трка на 200 метара у женској конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је 19., 20. и 21. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Осаки 2007. бранила је Вероника Кембел-Браун са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовале су 45 такмичарке из 34 земље.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

 (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

 (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)

 (4)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за жене пре почетка светског првенства 15. августа 2009. године:

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих атлетичарки 2009. године је пре почетка светког првенства (15. августа 2009) заузимало следећи пласман.

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 19. августа 2009. године. У квалификацијама су учествовале 45 атлетичарке које су биле подељене у 6 група. Пласман у четвртфинале избориле су по три првопласиране из сваке групе (КВ) и 6 са најбољим резултатом (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 20. августа 2009. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. Пласман у финале обезбедиле су по две првопласиране спринтерке из сваке груое (КВ) те још 2 са најбољим резултатом (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 21. августа 2007. године у 21:40.

Ветар: -0,1 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2009. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном